Odeonsplatz (München), een plein in München
Odeonsplatz (metrostation), een station van de metro van München